Maylandia estherae  — вид пресноводных рыб семейства цихлидовые, обитающий у скалистого побережья озера Малави, эндемиком которого он является.

Длина тела составляет от 11 до 13 см. Имеется три различных цветовых формы:
 В-морфа. Самцы синего или голубого цвета с чётким рисунком из поперечных полос. Самки коричневатые с тёмными поперечными полосами.
 О-морфа. Самцы розового или беловатого, а самки ярко-оранжевого или красного цвета.
 ОВ-морфа. Самцы и самки имеют оранжево-чёрную пятнистую окраску.

Края спинного и брюшного плавников у всех форм чаще голубого цвета. На анальном плавнике имеется до 11 округлых пятен жёлтого цвета.

Плавниковая формула: спинной VI-VIII/9-10, анальный III/8.

Как и большинство цихлид озера Малави, рыбы этого вида инкубируют икру во рту.

Литература 
 Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik: Band 2. Verlag Eugen Ulmer, ISBN 3-8001-7497-9

Животные, описанные в 1995 году
Цихловые
Рыбы Африки
Эндемики озера Малави